Ксавьер Морис Макдэниел (; родился 4 июня 1963, Колумбия, Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Учился в Уичитском государственном университете, в 1985 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Ираклис» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 12 сезонов. Один раз включался в 1-ую сборную новичков НБА (1986). Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1988). В 1985 году был включён в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции Missouri Valley (1984—1985). Всего за карьеру в НБА сыграл 870 игр, в которых набрал 13 606 очков (в среднем 15,6 за игру), сделал 5313 подборов, 1775 передач, 791 перехват и 416 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Уичито Стэйт Шокерс» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки БК «Ираклис»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»